Erwin Feuchtmann (2. svibnja 1990.), čileanski rukometni reprezentativac. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 
Brat je čileanskih rukometnih reprezentativaca Emila i Haralda Feuchtmanna.

Čileanski rukometaši